Соколовка — деревня Воскресенского сельсовета Данковского района Липецкой области России.

География 
Деревня расположена вдоль автодороги 42К−102 на которой имеется автобусная остановка; через деревню проходит просёлочная дорога.

Население

Примечания

Ссылки 
 Соколовка (деревня)

Населённые пункты Данковского района